La Coupe de Suisse de tchoukball 2009 se déroule sur deux journées : en janvier à Lausanne et en mars au Grand-Saconnex. Onze équipes y participent, venant toutes de Suisse romande.

Format de la compétition 
Les équipes sont réparties par tirage au sort dans un tableau à élimination directe à seize équipes. Une défaite équivaut à une élimination, sauf en demi-finale où elle mène à la petite finale. Si moins de seize équipes sont inscrites, certaines équipes bénéficient d'un  et sont automatiquement qualifiés pour le deuxième tour.

Les règles officielles de la FITB sont en vigueur, à quelques exceptions près :
 Les matches opposent deux équipes de sept joueurs, et non neuf, sur un terrain réduit.
 Les matches sont joués sous forme de sets à 15 points avec deux points d'écart. Les matches sont joués en trois sets gagnants.
 La mixité des équipes est obligatoire, sous peine de points en moins.

Tirage au sort 
Les équipes sont réparties dans des chapeaux en fontion de leur classement lors de l'édition précédente.

Ensuite, les équipes sont tirées dans l'ordre des chapeaux pour former l'ordre de la coupe de Suisse 2009.

Onze équipes étant inscrites, les cinq premières du tirage au sort sont exemptées de huitièmes de finale.

Résultats 
Tableau récapitulatif des résultats :

Tableau des matches

Journée 

Le  dès 9h30 à la salle du Vieux-Moulin à Lausanne.

Le  dès 9h30 à la salle du Pommier au Grand-Saconnex (Organisation par le TBC Chambésy).

Classement final

Notes et références 

Compétition de tchoukball
tchoukball M 2009
Tchoukball en 2009
Sport en Suisse en 2009